Brünnle ist eine südwestdeutsch-dialektale Verkleinerungsform von Brunnen. Das Wort bezeichnet dabei nicht nur gefasste Brunnen, sondern auch bloße Quellen. Darüber hinaus steht es für Fließgewässer:

 Brünnle (Waldach), rechter Zufluss eines alten Mühlkanals neben der Waldach bei Neunuifra, Gemeinde Pfalzgrafenweiler, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Brünnle (Kocher), linker Zufluss des Kochers gegenüber Kochertürn, Stadt Neuenstadt am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Ähnliche Namen:
 Brünnlebach, Oberlauf des Reisbachs (zum Thumbach, zur Creußen) bis Treinreuth, Markt Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Brünnlegraben, rechter Zufluss der Elsenz vor Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Brünnlesgraben, rechter Zufluss der Seckach vor Möckmühl, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Brünnchen
 Brünnleingraben
 Brünnles